Sweetwater River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Sweetwater River (Kalifornien), im Bundesstaat Kalifornien
 Sweetwater River (North Platte River), Nebenfluss des North Platte River im Bundesstaat Wyoming